Gerhard Schulz peut désigner :
 Gerhard Schulz (1906-1969), arbitre allemand ;
 Gerhard Schulz (1931-2008), cavalier allemand ;
 Gerhard Schulz (1948-), homme politique allemand ;
 Gerhard Schulz (1951-), violoniste autrichien.